Michael Sullivan peut désigner :
 Michael Sullivan (1934-2016), joueur de rugby à XII anglais ;
 Michael Sullivan (né en 1942), tireur sportif britannique ;
 Michael Sullivan (1916-2013), historien de l'art britannique, spécialiste de l'art chinois ;
 Michael Sullivan (1968-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Michael Sullivan, imprésario irlandais des premiers James Bond, époux de l'actrice Dany Robin avec laquelle il meurt dans l'incendie de leur appartement à Paris le  ;
 .